Aeródromo Municipal (portugiesisch für städtischer Flughafen) steht für folgende Flughäfen in Portugal:

 Aeródromo Municipal de Aveiro, siehe Flugplatz São Jacinto
 Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, Antanhol, siehe Flugplatz Bissaya Barreto
 Aeródromo Municipal de Braga-Palmeira, Braga, siehe Flugplatz Braga-Palmeira
 Aeródromo Municipal de Bragança, siehe Flugplatz Bragança
 Aeródromo Municipal de Cascais, siehe Flugplatz Cascais
 Aeródromo Municipal de Chaves, siehe Flugplatz Chaves
 Aeródromo Municipal da Covilhã, siehe Flugplatz Covilhã
 Aeródromo Municipal da Maia, Folgosa, siehe Flugplatz Maia
 Aeródromo Municipal de Mirandela, siehe Flugplatz Mirandela
 Aeródromo Municipal de Monfortinho, siehe Flugplatz Monfortinho
 Aerodromo Municipal de Portimão, Alvor
 Aeródromo Municipal de Vila Real, siehe Flugplatz Vila Real
 Aeródromo Municipal de Santa Cruz, Praia de Santa Cruz, siehe Flugplatz Santa Cruz
 Aeródromo Municipal de Sines, siehe Flugplatz Sines
 Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, Viseu, siehe Flughafen Viseu

Siehe auch:
 Municipal Airport